Jehová Roque Villa Michel (San Gabriel, Jalisco, 23 de julio de 1895 - Tonila, Jalisco, 24 de mayo de 1936) fue médico, político mexicano y presidente municipal de Tonila, Jalisco en el año de 1936; miembro del Partido Nacional Revolucionario.

Vida personal 

Nació el 23 de julio de 1895 en San Gabriel, Jalisco siendo hijo de Juan Roque Villa Montenegro (bisnieto por línea paterna de Guadalupe Villa, así como nieto por línea materna del coronel Miguel Montenegro Villalvazo) y de Mariana Michel López (nieta de Pedro Michel Corona y hermana de Isidro Michel López). Sus hermanos Matías Villa Michel e Isaías Villa Michel participaron en la Guerra Cristera. Estudió medicina siendo ayudante del doctor Miguel Galindo Velasco en Colima.

Muerte 

Villa Michel venía procedente de la ciudad de Guadalajara (a la que fue por asuntos de la administración municipal), por lo que bajó en la Estación Villegas del ferrocarril (ubicada al este del pueblo de Tenexcamilpa) para luego trasladarse a la fiesta y jaripeo de la hacienda de San Marcos con motivo de la celebración del fin de la zafra azucarera, a la que asistió por invitación de Rodolfo Fernández (administrador de la hacienda) y de su compadre Ignacio Miranda. 

A la altura de un potrero denominado "El Rincón", entre la Hacienda de San Marcos y Tonila, la comitiva en donde venía escoltado Jehová Villa Michel fue recibida con disparos y descargas de fusilería. En la primera descarga cayeron muertos José Retolaza Meza, Antonio Quiles, Petronilo Aviña y Aureliano Ochoa. El sargento y los soldados hicieron fuego a los cristeros hasta que ya no hubo resistencia. Al término de la emboscada, los cristeros salieron de sus escondites y remataron a los malheridos. En el tiroteo fueron muertos ocho civiles y seis militares. Al poco rato de lo sucedido, Miguel Checa, vecino de Tonila que venía de regreso de la Hacienda de San Marcos, avisó a las autoridades de lo sucedido, mismas que en la noche fueron a recoger los cadáveres, sin encontrar el del presidente municipal Jehová Villa Michel. 

Al día siguiente, en una segunda búsqueda, su cuerpo fue encontrado al filo de una loma debajo de un árbol de ahuilote. A su lado, encontraron varias bachichas (colillas) de cigarro, por lo que posiblemente su muerte no fue tan rápida. Villa Michel falleció por los disparos recibidos el mismo año en que fue elegido en elecciones durante el gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas del Río por un grupo de cristeros dirigido por Jefes de la Unión Popular del sur encabezados por Plutarco Ramírez, Rosalío Lares y Bernabé Reyes. Esta muerte sin embargo, causó mucha expectación puesto que el conflicto armado estaba por concluir. El 25 de mayo de 1936 desfiló el cortejo fúnebre con los cuerpos de los caídos, decretándose nueve días de duelo. En 1937 el presidente municipal Fernando Retolaza Meza mandó erigir un monumento en su memoria y de los demás caídos en la emboscada de 24 de mayo de 1936.

Galería

Familia

Véase también 
 Anexo:Presidentes Municipales de Tonila

Referencias 

 GUZMÁN MORA, José de Jesús (2016). «Personajes que han forjado la historia de San Gabriel». Tomo II. Gobierno Municipal de San Gabriel.. México.
 RAMÍREZ NAVARRO, Federico (2002). «La Matanza Inútil que hicieron los bandoleros».

Véase también 
 Matías Villa Michel
 Isaías Villa Michel
 Jehová Villa Escamilla 

Nacidos en San Gabriel (Jalisco)
Políticos de Jalisco
Presidentes municipales de Tonila
Miembros del PRI de Jalisco
Políticos asesinados de México
Fallecidos en Tonila